Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Royal James:

, un vaisseau de ligne de deuxième rang de 70 canons, lancé en 1658 sous le nom de HMS Richard, renommé en 1660 il est reclassé en navire de premier rang, et brûlé par les Hollandais en 1667.
, un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons, lancé en 1671, brûlé au combat en 1672
, un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons, lancé en 1675, renommé  en 1691, reconstruit en 1695 et détruit par un incendie en 1721.

Royal James